Соревнования по шахматам на Маккабиаде 2022 прошли с 13 по 20 июля в отеле Рамада Иерусалим в рамках открытых соревнований и с 15 по 22 июля в шахматном клубе города Нешера в рамках соревнований среди юниоров.
В отеле Рамада также прошёл блицтурнир и турнир гроссмейстеров.

Также был проведён закрытый гроссмейстерский турнир в котором участвовало 10 гроссмейстеров: 6 из Израиля по одному из Украины и Германии, а также два российских гроссмейстера.

Юниоры 
В юношеских соревнованиях участвовало 30 шахматистов из 11 стран:  (12),  (5),  (3),  (2),  (2),  (1),  (1),  (1),   (1),  (1),  (1).

Турнир юниоров проходил по швейцарской системе. Было сыграно 7 туров. Контроль времени: 90+30.

Шахматисты без рейтинга — меньше 1300

Аннотация:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sum Buchholz-Tie Break variable

Блицтурнир 
В блицтурнире участвовало 27 шахматистов из 5 стран:  (21),  (3),  (1),  (1),  (1).

Блицтурнир проходил по швейцарской системе. Было сыграно 9 туров. Контроль времени: 2+3.

Шахматисты без рейтинга — меньше 1749

Аннотация:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sum Buchholz-Tie Break variable

Открытый турнир 
В открытых соревнованиях участвовали 67 шахматистов, представители 8-и федераций:  (58),  (Софи Афлало (ж)),  (Лев Луковский (м))(Lenkiewicz Richard (м)),  (Саша Фарфурник (м) Израильский шахматист),  (Альбина Лысенко (ж)), (Максим Беленький (м)),  (Джейкоб Берман (м)),  (Грегори Элкисс (м)),  (Пабло Вайгенсберг (м))

Блицтурнир проходил по швейцарской системе. Было сыграно 9 туров. Контроль времени: 1.5 часа+30 .

Шахматисты без рейтинга — меньше 1635

Победу одержал Даниэль Москович, израильтянин с японскими корнями, набрав 7,5 очков. Алексей Стрельцов, который также набрал 7,5 очков, по тай-брейку занял второе место, он был единственным непобежденным игроком на турнире.
Моше Галь с 7-ю очками занял третье место. Это его не первая медаль Маккабиады, так как он выиграл золото в 2017 году, также в открытой категории.

Закрытый гроссмейстерский турнир 
Партии турнира

Примечания

Ссылки 
 Chess in the 20th Maccabiah – Final report

 Маккабиада 2022
 Международные соревнования по шахматам в Израиле